UPN son las siglas de:

United Paramount Network, una cadena de televisión estadounidense.
Unión del Pueblo Navarro, un partido político español cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Foral de Navarra.
Universidad Pedagógica Nacional de México, universidad mexicana.
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, universidad colombiana.
'Universidad Privada del Norte, universidad peruana.
User Principal Name (Nombre de Usuario Principal), es el ingreso abreviado de un recurso o un directorio de la red.
Perfil UPN, un perfil normalizado de acero.

Siglas